Decker (Indiana), een plaats in de V.S.
Personen:
Alonzo G. Decker (1884?-1956), startte in 1910 samen met S. Duncan Black een kleine gereedschapswinkel onder de naam Black & Decker
Ann Decker, striptekenares en –schrijfster (onder andere HairStories); medeoprichster van Girltalk
Armand De Decker (1948), voorzitter van de Belgische Senaat (vanaf 2007)
Carol Decker (1957), Amerikaans zangeres van T'Pau
Constantin Decker (1810-1878), Duits componist, vooral bekend om zijn Sieben Lieder (opus 2)
Diana Decker (1926), Amerikaans filmactrice (onder andere te zien in Lolita)
Franz-Paul Decker (1926), Duits dirigent, was onder andere artistiek leider van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1962-1968) 
Hans Decker (15e eeuw), Duits beeldhouwer
Hugo Decker (1899-1985), Duits volksvertegenwoordiger voor de Bayernpartei (1949-1953)
Jacques De Decker (1945), Belgisch auteur, toneelschrijver, kunstcriticus
Jean Gijsbert Decker, burgemeester van Haarlem en lid van de Staten van Holland (rond 1794)
Jeremias de Decker (1609-1666), Noord-Nederlands dichter
Joseph Decker (1853-1924), Amerikaans schilder
Karl Decker (1923), Oostenrijks voetbalinternational, trainer van het Oostenrijkse voetbalelftal (1960-1966)
Lionel Decker (1923-2001), Amerikaans acteur (onder andere Ed Wood)
Mary Decker (1958), Amerikaanse atlete (onder andere wereldkampioene op de 1500 en 3000 meter in 1983)
Pamela Decker (1955), Amerikaans organiste en componiste
Pieter de Decker (1812-1891), Belgisch staatsman en auteur
Richard Decker, Amerikaans heldentenor
Willy Decker (1950), Duits operaregisseur, ensceneerde in 2006 de opera Elektra (Richard Strauss) in Amsterdam

Zie ook
De Decker (doorverwijspagina)
Dekker
Dekkers (doorverwijspagina)
Deckers (doorverwijspagina)

 Nederlandse of Vlaamse achternaam